Microbotryales är en ordning av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Microbotryales i klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Microbotryales